

Lokalizacje

Niemcy 
 Kranzberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Kranzberg – szczyt w górach Wettersteingebirge

Ukraina 

 Kranzberg (od 4 maja 1939 Wieńczyce)

Osoby 
 Melvin Kranzberg – amerykański historyk

Inne 
 Ktanzberg – zamek

Zobacz też 
 Kransberg